Lisco ist der Name folgender Personen:

 Eduard Lisco (1879–1941), deutscher Gymnasialdirektor
 Friedrich Gustav Lisco (1791–1866), deutscher evangelischer Pfarrer und Theologe
 Gustav Lisco (1819–1887), deutscher evangelischer Pfarrer
 Hermann Lisco (1850–1923), deutscher Jurist und Politiker
 Walter Lisco (1893–1951), Bundesrichter

Ort:
 Lisco (Nebraska), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Liscow
 Lisko
 Liskov
 Liskow